

Toponymes 
 Bosset, commune française du département de la Dordogne ;
 Bosset, localité de Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 Château Bosset, château français situé à Durtal, en Maine-et-Loire.

Patronymes 
 Jean-Henri de Bosset (1762-1814), militaire suisse ;
 Louis Bosset (1880-1950), architecte et archéologue suisse ;
 Norbert Bosset (1883-1969), personnalité politique suisse.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme